Ferry peut faire référence à :

Culture et société 
 Dans la marine, un ferry est un bateau ayant pour fonction principale de transporter, dans les traversées maritimes, des véhicules routiers ou ferroviaires avec leur chargement et leurs passagers.

Anthroponyme

Prénom 
 Plusieurs duc de Lorraine se sont prénommés Ferry, ce prénom étant l'une des formes de Frédéric ;
 Ferry Corsten, producteur, remixer et DJ d'origine néerlandaise ;
 Ferry de Kerckhove (1947-), politologue né en Belgique ;
 Ferry Pasté, seigneur de Challeranges, maréchal de France ;
 Ferdinand Anton Ernst Porsche, deuxième du nom dit "Ferry".

Patronyme 

 Abel Ferry (1974-), réalisateur français ;
 Abel Ferry (1881-1918), homme politique français, neveu de Jules Ferry ;
 
 Albert Ferry (1833-1893), homme politique français ; 
 Alfred Testot-Ferry (1914-1947), pilote d'essai français ;
 André Ferry (1714-1773), religieux, mathématicien et géomètre français ;
 Björn Ferry (1978-), biathlète suédois ; 
 Bob Ferry (1937-2021), joueur et dirigeant américain de basket-ball ;
 Bryan Ferry (1945-), auteur-compositeur-interprète britannique ; 
 Catherine Ferry (1953-), chanteuse française ; 
 Charles Ferry (1834-1909), homme politique français ;
 Christian Ferry (1931-2011), acteur et producteur de cinéma ;
 Claude Joseph Ferry (1757-1845), professeur de génie militaire et homme politique français ;
 Claude Testot-Ferry, (1773-1856), vétéran des armées républicaines, impériales et royales ;
 Danny Ferry (1966-), joueur de basket-ball américain ;
  (1948-), trompettiste américain d'origine suisse ;
 Émile Ferry (1821-1897), homme politique français ;
 François Ferry (1649-1701), ingénieur français ;
 Fresnette Pisani-Ferry (1918-1984), historienne ;
 Gabriel Ferry (1809-1852), écrivain français ;
 Gilles Ferry (1917-2007), universitaire français ;
 Henry Testot-Ferry (1826-1869), géologue, archéologue et paléontologue français ;
 Jean Ferry (1906-1974), scénariste, écrivain français ;
 Jean-Georges Ferry (1851-1926), peintre français ;
 Jean-Marc Ferry (1946-), philosophe français ;
 Jules Ferry (1832-1893), homme politique français ;
 Luc Ferry (1951-), philosophe et homme politique français ;
 Michel Ferry (1944-), commissaire du Grand Prix automobile de Monaco ;
 Michel Ferry, réalisateur français ;
 Nicolas Ferry, alias Bébé (1741-1764), nain célèbre ;
 René Ferry (1845-1924), mycologue français ;
 Victor Ferry (1803-1883), homme politique français.

Pseudonyme 

 Ferry, de son vrai nom Paschalis Van Vosselen (1944-), auteur néerlandais de bande dessinée.

Toponyme

États-Unis 
 Ferry, localité d'Alaska dans le Borough de Denali.
 Ferry, comté américain de l'État de Washington.
 Parc de Ferry Point, parc de New-York.

France 
 Jules Ferry, station du métro de Rennes.
 La rivière Ferry en Guadeloupe.

Références

Liens externes 
 

Patronyme français
Patronyme lorrain
Patronyme vosgien